Hotshot – videogioco del 1988
 Hotshot – gruppo musicale coreano

Pagine correlate
Hot Shot